Bliznak (en cyrillique ) - qui signifie Jumeau dans les langues slaves - est le nom de plusieurs localités :
 en 
 Bliznak, village situé dans la commune de Malko Tarnovo ;
 en 
 Bliznak, village situé dans la municipalité de Žagubica.